

Оранджбург — місто, штат Південна Кароліна
 Оранджбург — переписна місцевість, штат Нью-Йорк